{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88001) - || 2000 UQ37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88002) - || 2000 UJ39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88003) - || 2000 UV39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88004) - || 2000 UQ42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88005) - || 2000 UR44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88006) - || 2000 UF47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88007) - || 2000 UK47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88008) - || 2000 UE48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88009) - || 2000 UE54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88010) - || 2000 UJ56 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88011) - || 2000 UT56 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88012) - || 2000 UY56 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88013) - || 2000 UZ58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88014) - || 2000 UY59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88015) - || 2000 UC61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88016) - || 2000 UG61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88017) - || 2000 UD63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88018) - || 2000 UJ66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88019) - || 2000 UT66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88020) - || 2000 UC67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88021) - || 2000 UZ69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88022) - || 2000 UG71 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88023) - || 2000 UR72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88024) - || 2000 UU75 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88025) - || 2000 UT79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88026) - || 2000 UB80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88027) - || 2000 UD81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88028) - || 2000 UD83 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88029) - || 2000 UN83 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88030) - || 2000 UN86 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88031) - || 2000 UP87 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88032) - || 2000 UR87 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88033) - || 2000 UL91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88034) - || 2000 UR93 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88035) - || 2000 UA95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88036) - || 2000 UT95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88037) - || 2000 UL96 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88038) - || 2000 UB97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88039) - || 2000 UQ100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88040) - || 2000 UU100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88041) - || 2000 UM102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88042) - || 2000 UT103 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88043) - || 2000 UE110 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88044) - || 2000 UP111 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88045) - || 2000 VC5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88046) - || 2000 VM5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88047) - || 2000 VR7 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88048) - || 2000 VO13 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88049) - || 2000 VB15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88050) - || 2000 VL15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88051) - || 2000 VM16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88052) - || 2000 VP16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88053) - || 2000 VE18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88054) - || 2000 VK27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88055) - || 2000 VA28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88056) - || 2000 VV33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88057) - || 2000 VQ35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88058) - || 2000 VG40 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88059) - || 2000 VT40 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88060) - || 2000 VO44 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88061) - || 2000 VG45 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88062) - || 2000 VX45 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88063) - || 2000 VP46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88064) - || 2000 VR46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88065) - || 2000 VH47 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88066) - || 2000 VX47 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88067) - || 2000 VM49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88068) - || 2000 VX49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88069) - || 2000 VY50 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88070) - || 2000 VN53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88071) Taniguchijiro || 2000 VO59 || 4 november 2000 || Saji || Saji
|-
| (88072) - || 2000 WB || 16 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88073) - || 2000 WB4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88074) - || 2000 WG5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88075) - || 2000 WL8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88076) - || 2000 WP13 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88077) - || 2000 WG14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88078) - || 2000 WX14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88079) - || 2000 WP15 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88080) - || 2000 WG17 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88081) - || 2000 WJ23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88082) - || 2000 WJ25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88083) - || 2000 WF28 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88084) - || 2000 WT32 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88085) - || 2000 WY34 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88086) - || 2000 WC35 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88087) - || 2000 WW41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88088) - || 2000 WS47 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88089) - || 2000 WD48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88090) - || 2000 WE48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88091) - || 2000 WG48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88092) - || 2000 WL50 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88093) - || 2000 WJ54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88094) - || 2000 WT55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88095) - || 2000 WZ60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88096) - || 2000 WQ62 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88097) - || 2000 WU62 || 28 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (88098) - || 2000 WA69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88099) - || 2000 WJ72 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88100) - || 2000 WB73 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten